A Szivárvány csapat (eredeti cím: Rainbow Rangers) 2018-ban indult angol televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelynek alkotói Rob Minkoff, Shane Morris, Tim Mansfield és Elise Allen. A tévéfilmsorozat a Viacom Media Networks gyártásában készült. Műfaja fantasy filmsorozat és kalandfilmsorozat. Amerikában 2018. november 5-étől a Nick Jr. vetíti, Magyarországon 2019. április 17-én a Kiwi TV tűzi műsorra.

Ismertető 

A főszereplő 7 lány a Föld élőlényeit menti meg Carliya jelzésével.

Szereplők

Főszereplők

Gonosztevők

Epizódok

Jegyzetek

További információk 

 
 
 Rainbow Rangers a gnusbrands.com-on 

2018-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok
A Nick Jr. saját gyártású műsorai